Kihnu – gmina w Estonii, w prowincji Rapla.
 Kihnu – niewielka wyspa w Zatoce Ryskiej.